Hansche ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Hansche (1896–1992), deutsche Lehrerin und Pazifistin
 Werner Hansche (1928–2010), deutscher Maler